Thiere steht für:
 veraltete Schreibweise für Tiere in zahllosen historischen Büchern und Schriften
 Die treuen Thiere, Märchen der Brüder Grimm

Thiere oder Thière ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Le Thière (1859–1929), britischer Flötist und Komponist
 Manfred Thiere (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Monika Thiere (* 1953), deutsche Badmintonspielerin, siehe Monika Cassens